Apteroperla är ett släkte av bäcksländor. Apteroperla ingår i familjen småbäcksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Småbäcksländor
Apteroperla